Patisserie (von frz. pâtisser ‚kneten, Kuchen backen‘, pâte ‚Teig‘) bezeichnet:

 eine Gruppe der Backwaren, siehe Feingebäck 
 das Berufsfeld der Feinbäckerei, siehe Patissier
 einen Betrieb, in dem vor allem Süßspeisen produziert werden, siehe Konditorei 

Siehe auch: